Matador kan syfta på

 Matador (tjurfäktning) – en av deltagarna i tjurfäktning
 Matador (TV-serie) – en dansk tv-serie från 1978–1982 
 Matador (musikal) – en dansk musikal från 2007
 Matador (skivmärke) –  ett svenskt skivmärke, ägt och sålt av postorderfirman Åhlén & Holm
 Matador Records – ett amerikanskt skivbolag som grundades 1989 
 Matador (film) –  en amerikansk film från 2005
 Matador, Texas – en ort i USA